Наси́м Педра́д (; 18 ноября 1981, Тегеран, Иран) — иранско-американская актриса, комедиантка и певица.

Биография 
Насим Педрад родилась 18 ноября 1981 года в Тегеране (Иран) в семье Парвиза и Аресты Педрад. У Насим есть младшая сестра — сценаристка Нина Педрад.

Насим дебютировала в кино в 2005 году, сыграв роль Захры в фильме «73 девственницы». С 2009 года Педрад играет в юмористическом телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», где она спародировала Кристину Агилеру, Кэти Гриффин, Мэрилин Монро и многих других. Также является певицей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе